Боа-Виста () — топоним:
 Боа-Виста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Боа-Виста — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Рорайма.
 Боа-Виста — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рорайма.
 Боа-Виста — бразильский аэропорт, расположенный в городе Боа-Виста, штат Рорайма.

См. также 
 Боа-Виста-да-Апаресида
 Боа-Виста-дас-Мисойнс
 Боа-Виста-ду-Бурика
 Боа-Виста-ду-Гурупи
 Боа-Виста-ду-Инкра
 Боа-Виста-ду-Кадеаду
 Боа-Виста-ду-Рамус
 Боа-Виста-ду-Сул
 Боа-Виста-ду-Тупин